Bruhns ist der Familienname folgender Personen: 

 Annette Bruhns (* 1966), deutsche Autorin und Spiegel-Redakteurin 
 Annika Bruhns (* 1966), deutsche Musicaldarstellerin und Schauspielerin

 Friedrich Nicolaus Bruhns (1637–1718), deutscher Komponist
 Fritz Bruhns (* 1927), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Hardo Bruhns (* 1945), deutscher Physiker
 Jakob Ludwig Bruhns (1852–1923), deutscher Weinhändler und Komponist
 Jannik Bruhns (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Johannes Bruhns (* 1986), deutscher Rapper, siehe Tua (Rapper)  
 Julia da Silva-Bruhns (1851–1923), Mutter der Schriftsteller Thomas Mann und Heinrich Mann
 Julius Bruhns (1860–1927), deutscher Gewerkschafter, Journalist und Politiker
 Leo Bruhns (1884–1957), deutscher Kunsthistoriker
 Maike Bruhns (* 1940), Kunsthistorikerin, Autorin, Kuratorin und Kunstsammlerin 
 Nicolaus Bruhns (1665–1697), deutscher Komponist
 Werner Bruhns (1928–1977), deutscher Schauspieler
 Wibke Bruhns (1938–2019), deutsche Journalistin und Autorin
 Wilhelm Bruhns (1864–1929), deutscher Mineraloge

Bruhns steht außerdem für:
 (5127) Bruhns, Asteroid

Siehe auch:
 Bruns